Са́лми () — железнодорожная станция на 90,24 км перегона Питкяранта — Видлица линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 

Станция была Salmi была открыта осенью 1943 года в составе пятой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле.
Расположена в  посёлке Салми Питкярантского района Республики Карелия. Станция находится на ручном управлении на линии с семафорно-жезловой системой. В 2014 году проведена реконструкция пассажирской платформы, часть её выложена тротуарной плиткой. На платформе, а также и на пассажирском здании) установлены новые таблички с названием станции).
Путевое развитие станции составляет два станционных пути, плюс два неиспользуемых грузовых тупика с высокой грузовой платформой.

До 2021 года станция как пассажирская не работала по причине отмены любого пассажирского движения в 2014 году.
21 сентября 2019 года жители города Питкяранта устроили на железнодорожном  вокзале митинг в защиту восстановления железнодорожного сообщения с Санкт-Петербургом. Однако Алексей Кайдалов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, разъяснил, что "Министерство финансов Республики Карелия считает невозможным направление средств на исполнение полномочий, не отнесённых к компетенции республики".

В 2021 году движение пассажирских поездов по станции было восстановлено в виде пригородных поездов Лодейное Поле - Сортавала и Сортавала - Лодейное Поле.

Платформа Тулема 
Во время Советско-финской войны (1941—1944) в черте посёлка Салми был ещё один остановочный пункт: Tulema. Он располагался по ту сторону реки Тулемайоки на современном 91,9 км и был предназначен для транспортного обслуживания восточной половины посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Салми на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Салми на railwayz.info
 Паспорт платформы Тулема на railwayz.info
 Паспорт станции Салми на сайте РЖД.
 Паспорт станции Салми на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Лодейное Поле.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Железнодорожные станции по алфавиту
Питкярантский район